Noailhac kan syfta på:
 Noailhac, Aveyron
 Noailhac, Corrèze
 Noailhac, Tarn